

Mythologie 
 Pitane est le nom d'une nymphe aimée de Poséidon dans la mythologie grecque.

Toponymie 
 Pitane, en Laconie, Grèce, est le nom d'une colonie grecque qui devint l'un des quartiers de l'antique Sparte.
 Pitane, située près de l'actuelle Çandarlı, en Turquie, est une ancienne ville grecque de l'ancienne région d'Aeolis (Éolide), en Asie Mineure.

Zoologie 
 , un genre de papillon.